|-
| (108301) 2001 JK||2001 JK||2 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (108302) 2001 JL||2001 JL||2 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (108303) 2001 JN||2001 JN||2 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (108304) 2001 JP||2001 JP||2 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (108305) 2001 JX||2001 JX||11 травня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (108306) 2001 JZ||2001 JZ||11 травня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (108307) 2001 JK1||||13 травня 2001||Олате||Л. Робінсон
|-
| (108308) 2001 JO1||||13 травня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (108309) 2001 JY1||||15 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108310) 2001 JD2||||15 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108311) 2001 JO3||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (108312) 2001 JD4||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (108313) 2001 JB5||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (108314) 2001 JN5||||14 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108315) 2001 JV5||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (108316) 2001 JJ6||||14 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108317) 2001 JT6||||14 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (108318) 2001 JV6||||14 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (108319) 2001 JV7||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (108320) 2001 JW7||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (108321) 2001 JG8||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (108322) 2001 JC9||||15 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (108323) 2001 JR9||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (108324) 2001 KB||2001 KB||16 травня 2001||Обсерваторія Тенаґра||Обсерваторія Тенаґра-2
|-
| (108325) 2001 KV||2001 KV||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108326) 2001 KY||2001 KY||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108327) 2001 KE1||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108328) 2001 KG1||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108329) 2001 KK1||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108330) 2001 KL1||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108331) 2001 KD2||||16 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108332) 2001 KP2||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108333) 2001 KS2||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108334) 2001 KB3||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108335) 2001 KQ3||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108336) 2001 KV3||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108337) 2001 KX3||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108338) 2001 KV4||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108339) 2001 KD5||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108340) 2001 KH5||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108341) 2001 KQ5||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108342) 2001 KH6||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108343) 2001 KK7||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108344) 2001 KT7||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108345) 2001 KZ7||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108346) 2001 KE8||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108347) 2001 KS8||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108348) 2001 KV8||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108349) 2001 KC9||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108350) 2001 KK9||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108351) 2001 KL9||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108352) 2001 KT9||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108353) 2001 KH10||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108354) 2001 KS10||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108355) 2001 KC11||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108356) 2001 KK11||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108357) 2001 KU11||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108358) 2001 KT12||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108359) 2001 KA13||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108360) 2001 KZ13||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108361) 2001 KW14||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108362) 2001 KY14||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108363) 2001 KG15||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108364) 2001 KL15||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108365) 2001 KU15||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108366) 2001 KP16||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108367) 2001 KX16||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108368) 2001 KP17||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108369) 2001 KZ17||||20 травня 2001||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (108370) 2001 KS18||||21 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108371) 2001 KF19||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108372) 2001 KG19||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108373) 2001 KN19||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108374) 2001 KX19||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108375) 2001 KA20||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108376) 2001 KB20||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108377) 2001 KG20||||23 травня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (108378) 2001 KK20||||22 травня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец, Петер Кушнірак
|-
| (108379) 2001 KP20||||17 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108380) 2001 KZ20||||21 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (108381) 2001 KC21||||21 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 108382 Каренцілевіц (Karencilevitz)||||18 травня 2001||Обсерваторія Анса||М. Коллінс, Майнор Вайт
|-
| (108383) 2001 KB23||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108384) 2001 KN24||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108385) 2001 KQ24||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108386) 2001 KZ24||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108387) 2001 KR25||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108388) 2001 KT25||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108389) 2001 KA26||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108390) 2001 KJ26||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108391) 2001 KK26||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108392) 2001 KM26||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108393) 2001 KE27||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108394) 2001 KJ27||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108395) 2001 KR27||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108396) 2001 KS27||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108397) 2001 KA28||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108398) 2001 KB28||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108399) 2001 KE28||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108400) 2001 KF28||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

108300